Cisoka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisoka (administrativ by i Indonesien, lat -6,27, long 106,43), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisoka, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cisoka (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 108,38), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar